Karutz ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Karutz (1936–2016), deutscher Gymnasiallehrer und Deutschdidaktiker
 Richard Karutz (1867–1945), deutscher HNO-Arzt und Ethnologe

Gewässer
 Kleiner Karutz im NSG Arnimswalde
 Großer Karutz im NSG Arnimswale

Siehe auch
 Karutzsee